IPR — абревіатура із трьох латинських літер, яка може мати кілька значень, серед яких:

 Права інтелектуальної власності 
 iPr — ізопропил